

Földrajzi megnevezés 
 Niger, ország Nyugat-Afrikában
 Niger, Nyugat-Afrika legfontosabb folyója
 Niger, Nigéria egyik tagállama

Név toldaléka 
 Pescennius Niger

Családnév 
 Radulfus Niger (1146 előtt – 1200 körül), angol teológus és jogász
 Franciscus Niger (1452 – 1523 után), olasz költő és zenetudós
 Antonius Niger (1500–1555), humanista, természettudós és orvos
 Herman Niger (1550 körül –?), jogász, tanár és kancellár
 Samuel Niger (1883–1955) (Schmuel és Shmuel Niger formában is), Samuel Tscharny jiddis író és publicista pszeudoneve

Egyéb  
 Nigger afrikaiak, afrikai származásúak és más nem-európai származásúak pejoratív megnevezése